Tashi steht für:

 alternative Schreibweise von Trashi
 Tashi (Buchserie), eine Buchserie der australischen Schriftstellerin Anna Fienberg
 Tashi (Quartett), ein Kammermusik-Quartett

Tashi ist der Familienname folgender Personen:
 Phurba Tashi, nepalesischer Bergsteiger